Paul Andrejewitsch Schuwalow ist der Name folgender Personen:

 Paul Andrejewitsch Schuwalow (1776–1823), russischer General und Diplomat, siehe Pawel Andrejewitsch Schuwalow
* Paul Andrejewitsch Schuwalow (Diplomat) (1830–1908), russischer Diplomat und Militär